Рукометна репрезентација Чехословачке је представљала Чехословачку у међународним такмичењима у рукомету. Налазила се под контролом Рукометног савеза Чехословачке.

Чехословачка је учествовала на укупно 12 светских првенстава, а најбољи резултат су прво место 1967, два финала и два трећа места. На Олимпијским играма је учествовала четири пута и освојила сребрну медаљу 1972.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Чехословачке
 Рукометна репрезентација Чешке Републике
 Рукометна репрезентација Словачке

Ч
Р
Репрезентације Чехословачке